John Langdon
John Langdon (1741–1819) amerikai szenátor New Hampshire államból
John Langdon Aga Kán-díjas 20. századi író

hasonló néven
John Langdon Down (1828–1896) brit orvos, a Down-szindróma névadója
John Langdon-Davies (1897-1971) brit író, újságíró